Константи́н Казако́в:
 Казаков, Константин Петрович (1902—1989) — советский военачальник, Маршал артиллерии.
 Казаков, Константин Фёдорович (1906—1951) — старший сержант, Герой Советского Союза.